Berlioz puede referirse a:
 Louis Berlioz, médico francés del s XIX que intentó aplicar la acupuntura, fue el padre del célebre compositor Hector Berlioz:
 (Louis) Hector Berlioz
 Anexo:Obras de Hector Berlioz
 Réquiem (Berlioz)
 Romeo y Julieta (Berlioz)
 Jacques Berlioz, zoólogo y ornitólogo francés